Володимир Андрійович (князь волинський) — князь волинський та дорогобузький, син Андрія Доброго
 Володимир Андрійович Хоробрий — удільний князь серпуховський і боровський, московський полководець, внук Івана Калити